Джонни Терни Хансен (; , Вайле) — датский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Джонни Хансен начал свою профессиональную карьеру игрока в родном городе в клубе «Вайле». Выступая за «Вайле», в 1967 году был признан футболистом года в Дании. Сыграл более ста матчей за этот клуб в течение шести сезонов, после чего перешёл в немецкий «Нюрнберг», где провёл два сезона. Затем подписал контракт с мюнхенской «Бавария»; в составе мюнхенского клуба достиг большей части своих побед, среди которых победы в чемпионате ФРГ три года подряд, а также Кубок страны. Ещё в те годы «Бавария» три года подряд побеждает в Кубке европейских чемпионов.

В 1976 году Хансен возвращается в свой родной клуб «Вайле», с которым ему удаётся выиграть по одному разу в чемпионате и в Кубке Дании. В 1978 году по итогам победного сезона завершает свою игровую карьеру.

Сборная 
Джонни Хансен играл за сборную Дании в течение двенадцати лет с 1965 по 1978 годы. Он сыграл в сорока пяти матчах за сборную, в которых забил три гола.

Достижения 
 «Бавария»
 Кубок европейских чемпионов: 1973/74, 1974/75, 1975/76
 Чемпионат ФРГ: 1971/72, 1972/73, 1973/74
 Кубок ФРГ: 1970/71

 «Вайле»
 Чемпионат Дании по футболу: 1978
 Кубок Дании по футболу: 1976/77

Примечания

Ссылки 
 Профиль на worldfootball.net
 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Вайле»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Бавария»